Stanisław Moniuszko (1819–1872) – polski kompozytor i dyrygent
 Stanisław Moniuszko (harcmistrz) (1905–1993) – współtwórca powojennego harcerstwa w Białymstoku
 Justyna Moniuszko (1985–2010) – stewardesa, inżynier lotnictwa
 Moniuszko – nazwisko polskie i ukraińskie
 Moniuszko – samolot Ił-62 o numerach bocznych SP-LBE
 Moniuszko – statek uzbrojony Polskiej Żeglugi Państwowej, zatopiony ok. 1920 r.
 Zobacz też

Przypisy 

en:Moniuszko